Take Me Higher () — двадцатый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1995 году. Над альбомом работали такие продюсеры как , Нарада Майкл Уолден,  и The Boom Brothers. Альбом вошел в первую десятку чарта Великобритании.

Список композиций 
Издание США
 «Take Me Higher» — 4:18
 «If You’re Not Gonna Love Me Right» — 4:41
 «Voice of the Heart» — 4:18
 «Let Somebody Know» — 4:55
 «Keep It Right There» — 4:50
 «Don’t Stop» — 3:48
 «Gone» — 5:15
 «Only Love Can Conquer All» — 4:10
 «I Never Loved a Man Before» — 4:55
 «I Thought That We Were Still in Love» — 4:52
 «I Will Survive» — 4:48

Международное издание
 «Take Me Higher» — 4:20
 «If You’re Not Gonna Love Me Right» — 4:41
 «I Never Loved a Man Before» — 4:54
 «Swing It» — 4:14
 «Keep It Right There» — 4:33
 «Don’t Stop» — 4:07
 «Gone» — 5:16
 «I Thought That We Were Still in Love» — 4:52
 «Voice of the Heart» — 4:54
 «Only Love Can Conquer All» — 4:10
 «I Will Survive» — 4:50
 «If We Hold on Together» — 4:09

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records